«Сараджишви́ли» () — станция Ахметели-Варкетилской линии Тбилисского метрополитена, располагается между станциями «Ахметелис театри» и «Гурамишвили». Открыта 7 января 1989 года.

Название 
Названа в честь грузинского певца Ивана Сараджишвили (1879—1924). Название до 1992 года — «Гурамишвили» (), оно было передано соседней станции.

Архитектура и оформление 
Отделка станции выполнена в светлых тонах. На потолке смонтированы мониторы.

Выходы и пересадки 
Со станции один выход — в южном направлении.

Ссылки 
 Metro station «Sarajishvili»
 Схема путевого развития Тбилисского метрополитена 

Станции Тбилисского метрополитена
Ахметели-Варкетилская линия метрополитена